Софьинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Софьинская волость (Бронницкий уезд) — в составе Московской губернии
 Софьинская волость (Самарский уезд) — в составе Самарской губернии
 Софьинская волость (Аткарский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Софьинская волость (Кирсановский уезд) — в составе Тамбовской губернии